Воронин, Николай Николаевич:

 Воронин, Николай Николаевич (1904—1976) — советский археолог.
 Воронин, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 25 мая 1917 (посмертно).